L'Institut d'Educació Secundària Jonqueres és un institut de Sabadell, situat entre els barris de la Planada del Pintor i el Torrent del Capellà. L'actual centre, construït entre 2011 i 2013, es troba al carrer de Somport, 30, molt a prop de la piscina de Ca n'Oriac i de la  Biblioteca del Nord, al Parc del Nord.

Referències

Enllaços externs 
 Web de l'Institut Jonqueres a l'Xtec

Instituts d'educació secundària de Catalunya
Centres educatius de Sabadell